Amerikai Egyesült Államok
 Council (Alaszka)
 Council (Észak-Karolina)
 Council (Georgia)
 Council (Idaho)
 Council (Virginia)
 Council Bay (Wisconsin)